Лливарх:

 Лливарх — старший сын и наследник Хифаидда, короля Диведа.
 Лливарх Старый — король Южного Регеда в 560—586 годах.